Chiesa San Pietro a Majella, een kerk met klooster in Napels
 Conservatorium van San Pietro a Majella, een conservatorium, gehuisvest in het gelijknamige klooster
 Museum van het conservatorium San Pietro a Majella, het museum van het conservatorium